Серрес (місто) — місто у Греції
 Серрес (ном) — ном у Греції

Див. також 
 Серре